Le cheval de Troie constitue l'un des épisodes les plus fameux de la guerre de Troie, dans la mythologie grecque. Le cheval de Troie peut aussi désigner :

Littérature 
 Le Cheval de Troie, second roman de Paul Nizan, publié en 1935 ;
 Cheval de Troie, roman de Martha Wells, publié en 2018 ;
 Le Cheval de Troie, revue littéraire fondée en 1947 aux éditions Gallimard par Raymond Léopold Bruckberger ;
 Le Cheval de Troie, revue semestrielle consacrée aux littératures et aux cultures méditerranéennes, dont quatorze numéros ont été publiés entre 1990 et 1996 ;
 Le Cheval de Troie,  de la série de bande dessinée belge Papyrus de Lucien De Gieter publié en 2000.

Audiovisuel 
 Le Cheval de Troie, téléthéâtre québécois diffusé en 1958 dans Quatuor à Radio-Canada ;
 Le Cheval de Troie, film documentaire français de Pierre Rehov sorti en 2006.

Informatique 
 Cheval de Troie, type de logiciel malveillant, en informatique.

Biologie 
 le Cheval de Troie, le premier virus hybride découvert en 2022.

Homonymie de titre